Skylanders (computerspelserie), een serie computerspellen
 Skylanders: Spyro's Adventure, het eerste computerspel uit de serie
 Skylanders: Giants, het tweede computerspel uit de serie
 Skylanders: Swap Force, het derde computerspel uit de serie
 Skylanders: Trap Team, het vierde computerspel uit de serie
 Skylanders: SuperChargers, het vijfde computerspel uit de serie
 Skylanders: Imaginators, het zesde computerspel uit de serie